Серия B 1957/1958 () — 26-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 21 сентября 1957 года и закончился 6 июня 1958 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1957/58 на legaserieb.it
 Серия B 1957/58 на rsssf.com

1957/1958
Футбол в Италии в 1957 году
Футбол в Италии в 1958 году